Scuderi bezeichnet
 Das Fräulein von Scuderi eine Novelle von E.T.A. Hoffmann
 Das Fräulein von Scuderi (1955) Verfilmung der Novelle von E. T. A. Hoffmann
 Scuderi (Musical) ein „RockMusikTheater“ der Schauburg in München, basierend auf der Novelle von E. T. A. Hoffmann
 Scuderi-Motor, ein Verbrennungsmotor mit geteilten Taktzyklen

Scuderi ist der Familienname folgender Personen:
 Rob Scuderi (* 1978), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Sara Scuderi (1906–1987), italienische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Scudéry